Плеза́нс (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Миранд.

Код INSEE кантона — 3223. Всего в кантон Плезанс входят 14 коммун, из них главной коммуной является Плезанс.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 4299 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Плезанс на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE

Кантоны департамента Жер